Elizówka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Elizówka, un village dans le powiat de Biłgoraj
 Elizówka, un village dans le powiat de Lublin